The Falls (1980), een film van Peter Greenaway
The Falls (2003), een film van Paul DeNegris
The Falls (2012), een film van Jon Garcia